Amraoui (en arabe :العمروي) est un patronyme porté au Maghreb, principalement au Maroc à Fès. La famille Amraoui est réputée d'origine chérifienne idrisside.

Ils sont connus pour leur attachement à leur ville d'origine Fès, où ils ont vécu depuis plusieurs siècles.
L'importance que donnent les Amraoui au savoir et aux études, globalement, font leur renommée auprès des habitants de la ville, la plupart d'entre-eux sont soit des oulémas de lqaraouyinn et des hommes politiques cultivés plutôt proches du parti de l'istiqlal .

Origines 
Les Amraoui sont des chorfas hassaniyinnes, descendants du prophète par son petit-fils Hassan.
Ils sont donc des chorfas Idrissides.

Patronyme 

 Abdeslam Amraoui (1966-), un artiste-peintre et sculpteur algérien ;
 Hassane Amraoui (1969-), un peintre, photographe québécois d'origine algérienne.